Райан Мёрфи (; род. 2 июля 1995 года, Джэксонвилл, Флорида) — американский пловец на спине, 4-кратный олимпийский чемпион, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио, многократный чемпион мира, рекордсмен мира на дистанции 100 метров на спине на длинной воде.

Студенческий спорт 
В 2013 году окончил  в Джэксонвилле, вскоре поступив в Калифорнийский университет в Беркли. Выступая во время обучения за команду , он стал восьмикратным победителем чемпионата Национальная ассоциации студенческого спорта, выиграв заплывы на 100 и 200 ярдов в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах. Мёрфи католик, за свой атлетизм он благодарит Бога: «Я верю что Бог дал мне большой талант, за который я навечно благодарен. Моя вера дает мне комфорт, несмотря на то, как завершится заплыв. В конечном итоге я верю ― я знаю ― у Бога есть большие планы на мой счет».

Спортивная карьера 

В 2011 году, в заплыве на 200 метров на спине, Мёрфи завоевал первые медали международных соревнований. На  в Лиме, выиграл бронзовую медаль на дистанции 200 метров на спине. Позднее, на Панамериканских играх 2011 года, повторил бронзовый результат на этой же дистанции.

Во время американских квалификационных отборов для участия в летних Олимпийских играх 2012 года, Мёрфи не смог попасть в сборную, заняв 6 место на дистанции 100 метров на спине (53,92) и четвёртое место на 200 метров на спине (1:57,39).

После Олимпийских игр он принял участие в чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Стамбуле, где выиграл золотую и бронзовую медали. Третьим финишировал на дистанции 200 метров на спине, за Радославом Кавецкий и Райаном Лохте. Мёрфи также выиграл золотую медаль в комбинированной эстафете 4×100 метров, проплыв в предварительном заплыве.

В 2015 году Райан побил американский рекорд Райана Лохте на дистанции 200 ярдов на спине. Уже в следующем году, пройдя отбор для участия в Олимпийских играх, он выиграл золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров на спине и в комбинированной эстафете 4×100 метров вместе с Коди Миллером, Майклом Фелпсом и Натаном Эдрианом. Во время эстафетного заплыва он побил мировой рекорд Аарона Пирсола, показав время 51,85.

Личные рекорды

См. также 
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр

Примечания

Ссылки 
 Профиль USA Swimming

Пловцы США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по плаванию
Обладатели действующих мировых рекордов
Обладатели действующих олимпийских рекордов
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Школы бизнеса Калифорнийского университета в Беркли